Aardrijkskunde
 Bajura (district), district in Nepal

Personen met de achternaam Bajura
 Didier Bajura, Belgisch syndicalist en politicus